Olds kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Olds, Alberta, ort,

USA 

 Olds, Iowa, ort, Henry County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar